Красноярский трамва́й — система трамвайного движения в Красноярске. Открытие состоялось 29 апреля 1958 года. На июнь 2021 года в городе действуют 4 маршрута, которые обслуживаются единственным депо. Длина путей на 2008 год составляет 28,5 км.

История 
Осенью 1935 года начали движение четыре трамвайных вагона по маршруту «заводоуправление Красмаша» — «Затон». Вагоны перемещались паровозом. Трамвайное движение было запущено по инициативе директора Красмашстроя Александра Петровича Субботина.

Строительство современных трамвайных и троллейбусных линий началось в Красноярске 16 июня 1956 года.  29 апреля 1958 года в г. Красноярске было организовано трамвайное управление и депо, открыто трамвайное движение по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий» (маршрут: «Предмостная площадь» — «КрасТЭЦ»), на линию выходило 19 вагонов, из них десять МТВ-82 и 9 КТМ-1/КТП-1. Протяжённость первой линии составила 9,5 км. В Красноярске эксплуатировались вагоны КТМ-1/КТП-1, а также вагоны БФ и КМ, эвакуированные из Москвы во время Великой Отечественной войны.
17 октября 1961 году открыто трамвайное движение по Коммунальному мосту через Енисей. Правобережье города было связано с левобережьем трамвайной линией протяжённостью 3,25 км.
После открытия Коммунального моста в районе театра оперы и балета была организована трамвайная станция.

В 1963 году была достроена вторая очередь трамвайного депо по ул. Вавилова д. 2. В этом же году построена и введена в эксплуатацию трамвайная линия Предмостная пл. — ХМЗ по ул. Матросова длиною 1,6 км.

В 1966 году построена и введена в эксплуатацию трамвайная линия пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — завод «Сибэлектросталь» по ул. Мичурина протяжённостью 1,9 км.

В 1967 году открыто трамвайное депо № 2 по ул. 60 лет Октября вместимостью 150 вагонов, которое является действующим по настоящее время. Построено разворотное трамвайное кольцо у ХМЗ. Также открыта трамвайная линия «КрасТЭЦ — Шинный завод» длиною 1,8 км.

В 1971 году построена и введена в эксплуатацию трамвайная линия «ул. Мичурина — Трамвайное депо № 2» по ул. 60 лет Октября, ул. Щорса протяжённостью 5,4 км.

В 1973 году построены трамвайные пути для отстоя вагонов по ул. Корнетова длиною 0,2 км.

В 1975 году реконструировано трамвайное кольцо «КрасТЭЦ», общая протяжённость путей которого составила 1,08 км.

В 1978 году построена и введена в эксплуатацию трамвайная линия «КрасТЭЦ — Химкомбинат Енисей» длиною 1,6 км.

В 1983 году построена и введена в эксплуатацию трамвайная линия «ул. Мичурина — пос. Энергетиков» протяжённостью 7,4 км. Также построено кольцо «пер. Физкультурников», общая протяжённость путей которого составила 0,22 км.

В 1986 году открыто трамвайное движение через только что открытый  Октябрьский мост от пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до Октябрьской пл. 

В 1994 году было прекращено движение трамваев по Коммунальному мосту от театра оперы и балета, маршруты были видоизменены и сокращены до Предмостной площади.

В 1997 году прекращено движение на участке «КрасТЭЦ — Шинный завод», маршруты 4 и 7 видоизменены и сокращены до КрасТЭЦ, пути демонтированы.

В 2000 году открыт новый участок трамвайной линии от Октябрской пл. до рынка Советского района с разворотным кольцом.

В 2004 году было прекращено движение трамваев по Октябрьскому мосту от рынка Советского района; в 2009 году произведён демонтаж путей и уложен асфальт.

В 2006 году закрыто движение на участке «КрасТЭЦ — Посёлок Технический» (маршрут № 2 сокращён до КрасТЭЦ), ветка закатана в грязь и заросла травой, на конечной «пос. Технический» оборваны контактные сети, в 2010-м году линия была окончательно разобрана.

В 2009 году силами коллектива трамвайного депо за счёт собственных средств было проведено два капитально-восстановительных ремонта трамваям № 229 и № 231,на данных трамваях обычная система управления РКСУ была заменена ТрСУ производства фирмы «АрсТерм», также изменился внешний и внутренний облик вагонов. В трамваях появилась новая линия освещения, красивые, антивандальные, удобные сиденья, также кардинально изменилась система отопления, теперь в салонах стоят мощные калориферы. В этом же году в честь дня города был приобретён ЛМ-2008 — 1 шт.

После списания КТМ-8 (71-608К) на их рамы (номера вагонов 241, 243—251) была сделана подмена — поставлены вагоны 71-605. В 2010 году из эксплуатации были выведены трамвайные вагоны ЛВС-97К (001, 002).

В 2013-2014 годах была проведена реконструкция трамвайных путей на пр. Красноярский рабочий (от д. 106 до д. 94), на Московской ул. (от ул. Мичурина до Короткого пер.) и на Короткий пер., на Московской ул. (от ул. Мичурина до Коломенской ул.) и на Коломенской ул.

С 25 мая 2015 года закрыт маршрут № 2, в связи с низким пассажиропотоком и нерентабельностью. С 1 июня того же года маршруты № 4 и 7 изменены на прежние кольцевые схемы движения.

2 июня 2018 года в рамках эксперимента был запущен кольцевой трамвайный маршрут №8 (Трамвайное депо — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Коломенская — пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий" — Предмостная площадь — ул. Матросова — Трамвайное депо). Но уже 11 ноября в связи с низким пассажиропотоком данный маршрут закрылся.

С 1 января 2019 года трамваи начали ездить без кондукторов. Оплата производилась во время остановок у водителя. Изменение сделано из-за нехватки кондукторов, чтобы не снижать число трамваев на линии. В дальнейшем кондукторы были возвращены.

6 сентября 2021 года МП "Гортранс" объявил закупку 25 новых трамваев 71-911ЕМ «Львёнок». Это крупнейшее обновление подвижного состава со времен СССР.

С 1 февраля 2022 года стоимость проезда в трамвае увеличилась до 28 рублей при наличном расчете и безналичной оплате.

Перспективы 
В ОАО «Горэлектротранс» поступили предложения по улучшению системы городских трамвайных дорог.

1. Предлагается все трамвайные пути, пересекающиеся с автомобильными дорогами, увести под землю, тем самым создать тоннели под автодорогой.
Также следует все линии поместить под «колпак» то есть накрыть полупрозрачным материалом; остановки перестроить в соответственно оборудованные станции.

2. Можно под «колпак» поместить участки на перегонах, от станции до станции не пересекающиеся с автодорогой, тем самым трамвай может развивать большую скорость и уменьшить время нахождения в пути.

Плюсы данного варианта 
 Исключение травматизма людей и автомобильных аварий;
 На трамвайные пути не влияют погодные условия.

Минусы данного варианта 

 Необходимость значительных первоначальных инвестиций;

 Уменьшение пассажиропотока трамвая из-за необходимости спуска под землю;

 Дорогое обслуживание;
 Неоправданность данного решения, так как при увеличении полос проблема пробок только ухудшится.
В апреле 2022 года краевые власти сообщили о планах привлечь 23,1 млрд рублей инвестиций в трамвайную систему города. Планируется построить новую линию по Октябрьскому мосту до жилого района Солнечный на левом берегу длиною 30 км, провести реконструкцию существующих путей, тяговых подстанций и депо, а также закупить 32 трёхсекционных и 44 односекционных трамваев

Маршрутная сеть

Действующие маршруты 
По состоянию на август 2019 года в Красноярске действует 4 трамвайных маршрута https://mu-kgt.ru/.

 № 4. КрасТЭЦ - Предмостная площадь - Первомайский посёлок - КрасТЭЦ  (кольцевой)

Путь следования: проспект имени газеты "Красноярский рабочий" – Предмостная площадь – улица Матросова – улица 60 лет Октября – улица Щорса – улица Мичурина – Московская улица – Коломенская улица – проспект имени газеты "Красноярский рабочий" (интервал движения в рабочие дни 7-14 мин., в выходные дни 11-20 мин.)

 № 5. Посёлок Энергетиков - Первомайский посёлок - Предмостная площадь - Посёлок Энергетиков  (кольцевой)
Путь следования: улица Говорова - Волжская улица - улица Мичурина - улица Щорса - улица 60 лет Октября - улица Александра Матросова - Предмостная площадь - проспект им. газеты Красноярский Рабочий - Короткий переулок - Московская улица - улица Мичурина - Волжская улица - улица Говорова (интервал движения в рабочие дни 9-21 мин., в выходные дни 12—39 мин.)

 № 6. Посёлок Энергетиков - Предмостная площадь - посёлок Первомайский - Посёлок Энергетиков (кольцевой)
Путь следования: улица Говорова - Волжская улица - улица Мичурина - Московская улица - Коломенская улица - проспект им. газеты Красноярский Рабочий - Предмостная площадь - улица Александра Матросова - улица 60 лет Октября - улица Щорса - улица Мичурина - Волжская улица - улица Говорова (интервал движения в рабочие дни 8-25 мин., в выходные дни 15-30 мин.)

 № 7. КрасТЭЦ - посёлок Первомайский - Предмостная площадь - КрасТЭЦ  (кольцевой)

Путь следования: проспект имени газеты "Красноярский рабочий" – Московская улица– улица Мичурина – улица Щорса – улица 60 лет Октября – улица Матросова – Предмостная площадь – проспект имени газеты "Красноярский рабочий"(интервал движения в рабочие дни 7-25 мин., в выходные дни 9-27 мин.)

Закрытые маршруты 
 № 1. Предмостная площадь — Автобусный переулок
Путь следования: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Московская ул. — ул. Мичурина — ул. Щорса (действовал до 1998/99 года)

 № 2. Посёлок Энергетиков — КрасТЭЦ (закрыт 25 мая 2015 г. http://krsk.sibnovosti.ru/society/295773-marshruty-tramvaev-na-pravoberezhe-krasnoyarska-stanut-krugovymi)
Путь следования: ул. Говорова — Волжская ул. — ул. Мичурина — Московская ул. — Коломенская ул. — пр. им. газеты «Красноярский рабочий». Курсировал 1 вагон в час-пик, в рабочие дни интервал движения составлял 77 минут.
Иногда, в случае аварии, на маршрут выпускалось несколько вагонов. Закрыт в связи с нерентабельностью и не регулярным движением.

 № 3. КрасТЭЦ — Предмостная площадь (закрыт окончательно весной 2014 года)
Путь следования: КрасТЭЦ — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Предмостная пл. № 3. ул. Перенсона — Технический пос.
Путь следования: ул. Перенсона — ул. Бограда — Коммунальный мост — Предмостная пл. — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — КрасТЭЦ — Фестивальная ул. — Технический пос. (действовал до 1994 года. После был сокращён до Предмостной пл.)
  № 3а. КрасТЭЦ — Предмостная площадь (ходил в то время, когда № 3 курсировал по маршруту: Технический пос. — Театр оперы и балета).
Путь следования: КрасТЭЦ — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Предмостная пл. № 8. Предмостная площадь — рынок Советского района
Путь следования: ул. Матросова — ул. им. 60 лет октября — Первомайский пос. — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — (действовал в 2000—2004 гг.) № 8. ул. Перенсона — пос. Энергетиков
Путь следования: ул. Перенсона — ул. Бограда — Коммунальный мост — Предмостная пл. — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — пер. Короткий — Московская ул. — ул. Мичурина — Волжская ул. — ул. Говорова — пос. Энергетиков (действовал в 1986—1994 гг.) № 8. Трамвайное депо — посёлок Первомайский — Предмостная площадь

Путь следования: улица 60 лет Октября - улица Щорса - улица Мичурина – Московская улица - Коломенская улица - проспект имени газеты "Красноярский рабочий" (действовал в 2018г.) № 9. Автобусный переулок — Октябрьская площадь
Путь следования: ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — Октябрьская пл. (действовал в 1986—1997 гг.) Неосуществлённый проект 
В конце 1970-х годов существовал проект создания двух трамвайных колец, которые бы объединили оба берега Красноярска в единую транспортную систему.

 Первое кольцо: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Октябрьский мост — жилмассив «Северный» — ул. Шахтёров — ул. Сурикова — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — пр. им. газеты «Красноярский рабочий».
 Второе кольцо: ул. Матросова — Предмостная пл. — Коммунальный мост — ул. Вейнбаума — ул. Лебедевой — ул. Республики — ул. Копылова — ул. Киренского — Студгородок — Трамвайный мост (возведение которого планировалось параллельно железнодорожному мосту) — Семафорная ул. — ул. Матросова.

Планировалось строительство трамвайной линии от улицы Республики до железнодорожного вокзала (по улице Профсоюзов), а также перенос трамвайной линии на проспекте им. газеты «Красноярский Рабочий» в тоннель.

 См. также 
 Красноярский метрополитен
 Красноярский троллейбус
 Красноярская железная дорога

 Литература 
 Богданович К. В., Лопатин З. П.'' «Красноярск»//Красноярск. Красноярское книжное издательство, 1969.
 Трамвайно-троллейбусное предприятие// Красноярский край : XX век. — Красноярск : Буква, 2001.

Примечания

Ссылки 
 Сайт горэлектотранса
 Трамвайные маршруты Красноярска на портале www.24tr.ru

Ленинский район Красноярска
Транспорт Красноярска
Появились в 1935 году в России
Трамвайные системы России